Le Sueur är ett franskt efternamn som burits av bland andra:

 Philippe Le Sueur de Petiville (1607–1657), fransk poet
 Eustache Le Sueur (1617–1655), fransk konstnär
 Pierre-Charles Le Sueur (1657–1704), fransk upptäcktsresande
 Jacques-Philippe Le Sueur (1757–1830), fransk skulptör
 Jean-François Le Sueur (1760–1837), fransk kompositör
 Philippe Le Sueur Mourant (1848–1918), engelsk författare

Franska efternamn